Walkers Stadium – nome con cui era un tempo conosciuto il Leicester City Stadium, stadio dell'omonima città inglese
 Walkers – azienda alimentare britannica
 Walkers Limited – azienda ingegneristica australiana
 The Walkers – gruppo musicale danese
 The Walkers – gruppo musicale olandese

Pagine correlate 
 Walker